Да Фе́льтре ( — «из Фельтре», «Фельтрский») — прозвище нескольких персоналий эпохи Возрождения, родившихся в североитальянском городке Фельтре. Может означать:
 Бернардино да Фельтре (1439—1494) — католический проповедник, монах-францисканец, причисленный к лику блаженных. 
 Витторино да Фельтре (1378—1446) — педагог-гуманист.

См. также 
 Фельтре